Герати () — ирландская фамилия.
Известные носители:

 Герати, Брайан (род. 1974) — американский актёр.
 Герати, Кармелита (1901—1966) — американская актриса немого кино.
 Герати, Морис (1908—1987) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.